Кара Блек і Олена Лиховцева були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартінес і Тарабіні з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Россана де лос Ріос /  Лілія Остерло

Щасливі лузери 
  Тетяна Панова /  Тетяна Пучек

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд